Staios ist der Familienname folgender Personen:

 Nathan Staios (* 2001), US-amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Steve Staios (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler